Квинт (Quintus) e мъжко малко име. Името е разпространено особено в Римската империя. Рядко се среща и като фамилно име.

Името означава на латински „петият", със смисъл: „роден в петия месец (Quintilis, по-късния Iulius)".

Известни с това име:

 Квинт Квинкций Цинцинат, консулски военен трибун 415 и 405 пр.н.е.
 Квинт Фабий Вибулан, няколко римски политици
 Квинт Фабий Максим, римски пълководец и държавник
 Квинт Фабий Максим, няколко римски политици
 Квинт Цецилий Метел, няколко римски политици
 Квинт Сервилий Цепион, няколко римски политици
 Квинт Марций Рекс, няколко римски политици
 Квинт Марций Филип, няколко римски политици
 Квинт Муций Сцевола, няколко римски политици
 Квинт Лутаций Катул, няколко римски политици
 Квинт Клелий Сикул, няколко римски политици
 Квинт Юний Блез, няколко римски политици
 Квинт Фулвий Флак, няколко римски политици
 Квинт Помпей Руф, няколко римски политици
 Квинт Помпей Фалкон, няколко римски политици
 Квинт Волузий Сатурнин, няколко римски политици
 Квинт Ниний Хаста, няколко римски политици
 Квинт Сулпиций Камерин Корнут, няколко римски политици
 Квинт Елий Пет, няколко римски политици